Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Winnicki-Radziewicz (ur. 1911, zm. 2002) − polski malarz
 Aleksiej Radziewicz (Rodziewicz) [ur. 1911, zm. 1982] − rosyjski działacz emigracyjny
 Edward Radziewicz (ur. 1948) − polski związkowiec
 Igor Radziewicz-Winnicki (ur. 1976) − polski lekarz
 Iweta Radziewicz (ur. 1981) − polska szachistka
 Julian Radziewicz (ur. 1937, zm. 2007) − polski pedagog
 Piotr Radziewicz (ur. 1975), polski prawnik, naukowiec
 Teresa Radziewicz (ur. 1970) − polska poetka
 Tomasz Radziewicz (ur. 1974) − polski rzeźbiarz
 Walery Radziewicz (ur. 1980) − białoruski wioślarz